Суперкубок Фарерських островів з футболу 2022 — 16-й розіграш турніру. Матч відбувся 27 лютого 2022 року між чемпіоном Фарерських островів клубом Клаксвік та володарем кубка Фарерських островів Б36 Торсгавн.

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на soccerway 
 Матч на transfermarkt

2022
Фарерські острови